Fegyver- és Gépgyár – węgierski producent broni strzeleckiej
 Fighting and Entertainment Group – spółka branży sportowej